Il doppio del torneo di tennis Livingston Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Green e Wally Masur che hanno battuto in finale Sam Giammalva Jr. e Greg Holmes 5–7, 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Peter Fleming (quarti di finale)
 Brad Gilbert /  Vincent Van Patten (primo turno)

 Steve Denton /  Nduka Odizor (primo turno)
 Chip Hooper /  Mike Leach (semifinali,  ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Livingston Open 1986